Батыев:

Батыев — село в Радеховском районе Львовской области Украины.
 Батыев, Салих Гилимханович (1911—1985) — советский партийный и государственный деятель.